Тропея может означать:

 Тропеа — город в Италии.
  — древний город в Аркадии на Пелопоннесе.
  — село в Греции, в общине Гортиния на Пелопоннесе.